The Aerosol Grey Machine — дебютный альбом британской рок-группы Van der Graaf Generator, выпущенный в сентябре 1969 года.

Планировалось, что запись выйдет как сольный альбом вокалиста группы Питера Хэммилла, однако подписание группы лейблом Charisma Records и освобождение Хэммилла от контрактных обязательств перед Mercury Records стали причинами выхода дебютной пластинки Van der Graaf Generator.

Список композиций 
Все песни написаны Питером Хэммиллом, за исключением указанных.

Первая сторона 
 Afterwards — 4:55
 Orthenthian St. — 6:18
 Running Back — 6:35
 Into a Game (Питер Хэммилл, (авторы инструментальной части Into a Game (Part II) — Питер Хэммилл, Хью Бэнтон, Кит Эллис, Гай Эванс)) — 6:57

Вторая сторона 
 Aerosol Grey Machine — 0:47
 Black Smoke Yen (Хью Бэнтон, Кит Эллис, Гай Эванс) — 1:26
 Aquarian — 8:22
 Necromancer — 3:38
 Octopus — 8:00

Бонусные треки 
Переиздание Repertoire Records 1997 года:
 People You Were Going To — 2:44
 Firebrand — 4:08
Переиздание FIE! Records (лейбл Хэммилла) 1997 года:
 Giant Squid (Музыка Питера Хэммилла, Хью Бэнтона, Кита Эллиса, Гая Эванса, слова Питера Хэммилла) — 3:19
 Ferret & Featherbird — 4:33

Участники записи 
 Питер Хэммилл — вокал, акустическая гитара
 Хью Бэнтон — фортепиано, орган, перкуссия, бэк-вокал
 Кит Эллис — бас-гитара
 Гай Эванс — ударные, перкуссия
 Джефф Пич — флейта
 Крис Джадж Смит — вокал («Firebrand»)

Дебютные альбомы 1969 года
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Fontana Records
Альбомы Mercury Records
Альбомы Repertoire Records
Альбомы Vertigo Records
Альбомы Van der Graaf Generator